Das 20-km-Einzel der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 11. Februar in Soldier Hollow ausgetragen. Es gingen insgesamt 87 Athleten aus 34 Nationen an den Start.

Wettkampfverlauf 
Als erster Favorit ging der Norweger Ole Einar Bjørndalen in die Loipe. Bjørndalen konnte sich trotz zwei Strafminuten mit einem Vorsprung von über einer halben Minute auf Frank Luck aus Deutschland die Goldmedaille sichern. Luck, der fehlerfrei geblieben war, landete mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden auf den Russen Wiktor Maigurow  auf dem Silberrang.

Raphaël Poirée, der zuvor Weltcup-Gesamtsieger geworden war, wurde ebenfalls als Favorit auf den Olympiasieg gehandelt. Jedoch belegte der Franzose aufgrund von zwei Schießfehlern den zehnten Platz.

Wettkampfbeschreibung 
Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch als „Klassiker“. Die 20 km verteilen sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athleten für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Sieger war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 665 m

Maximalanstieg: 31 m

Höhenunterschied: 67 m

Ergebnisse

Weblinks 

 

Einzel (Manner)